

Лобаново — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область

Лобаново — село, Катайський район, Курганська область
 Лобаново — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область

Див. також 
 Лобанове — село, Джанкойський район, Автономна Республіка Крим